Bobzien ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Bobzien (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Franz Bobzien (1906–1941), deutscher sozialistischer Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Susanne Bobzien (* 1960), Philosophin und Philosophiehistorikerin